Pruppach ist der Ortsname von

 Pruppach (Hirschbach), Ortsteil der Gemeinde Hirschbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Pruppach (Pyrbaum), Ortsteil des Marktes Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Pruppach (Roth), Ortsteil der Stadt Roth, Landkreis Roth, Bayern